Robert Morris (1734–1806) – amerykański mąż stanu, finansista i kupiec
 Robert Morris (1931–2018) – amerykański rzeźbiarz, artysta konceptualny i pisarz
 Robert Tappan Morris (ur. 1965) – amerykański informatyk